El término Coyote o Coyotes puede referirse a:

 el animal de la especie Canis latrans;
 una persona que se dedica al tráfico ilegal de personas;
 una persona que se dedica a gestionar una cita para algún trámite (pasaporte, visa, etc.) a cambio de dinero;
 La Coyote, personaje de ficción de Señora Acero.
 Coyote, una sonda espacial estadounidense;
 Coyote, un personaje mitológico de las culturas prehispánicas norteamericanas;
 Coyote, manga escrito por Kōta Hirano;
 Coyote era una casta colonial, una de las tantas formas de nombrar a las personas de origen mestizo en América;
 Coyote es un Vehículo de combate de infantería;
 Coyote Linux, minidistribución de Linux;
 Coyotes (FAA), equipo de Football Americano Argentina, de la Categoría Juveniles;
Coyotes de Sonora, equipo de fútbol de México;
Coyotes Neza, equipo de fútbol de México;
 El Coyote, personaje de la serie de dibulos animados de Warner Bros.;
 El Coyote, personaje de ficción de José Mallorquí;
 El Coyote, localidad en Sonora, México;
 Arroyo el Coyote afluente en el noroeste de Sonora, México.